Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Dennis Ralston 6-3, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (campioni)
 Roy Emerson /  Rod Laver (quarti di finale)
 Bob Carmichael /  Ray Ruffels (quarti di finale)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (secondo turno)

 Arthur Ashe /  Dennis Ralston (finale)
 Bob Lutz /  Charlie Pasarell (semifinali)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1971